Рабич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рабич, Анатолий Александрович (30 марта 1946, Киев, Украинская ССР, СССР — 30 июня 1995, Черновцы, Украина) — советский футболист, защитник.
 Рабич, Штефан (нем. Stephan Rabitsch, род. 28 июня 1991 в Клагенфурте, Австрия) — австрийский шоссейный велогонщик.